Koning(s)straat kan verwijzen naar:

Koningstraat (Brugge), een straat in Brugge
Koningsstraat (Brussel), een straat in Brussel

Koningsstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
Koningstraat (Arnhem), een straat in Arnhem
Koningsstraat (Den Haag), een straat in Den Haag
Koningstraat (Haarlem), een straat in Haarlem
Koningsstraat (Leeuwarden), een straat in Leeuwarden

Zie ook
King Street (doorverwijspagina)